Osoby o tym nazwisku:
 Dorota Grausz – polska artystka fotograf
 Marek Grausz – polski artysta fotograf